|-
| 149701 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149702 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149703 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149704 - || || 25 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149705 - || || 24 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149706 - || || 27 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149707 - || || 30 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149708 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149709 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149710 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149711 - || || 10 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149712 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149713 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149714 - || || 9 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149715 - || || 10 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149716 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149717 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149718 - || || 14 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149719 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149720 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149721 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149722 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149723 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149724 - || || 14 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149725 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149726 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149727 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149728 Klostermann || || 19 de maig de 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 149729 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149730 - || || 16 de maig de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149731 - || || 19 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149732 - || || 23 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149733 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149734 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149735 - || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149736 - || || 12 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149737 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149738 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149739 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149740 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149741 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149742 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149743 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149744 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149745 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149746 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149747 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149748 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149749 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149750 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149751 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149752 - || || 21 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149753 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149754 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149755 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149756 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149757 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149758 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149759 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149760 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149761 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149762 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149763 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149764 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149765 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149766 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149767 - || || 19 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 149768 - || || 20 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149769 - || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149770 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 149771 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149772 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 149773 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149774 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149775 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149776 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149777 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149778 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149779 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149780 - || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149781 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149782 - || || 9 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149783 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149784 - || || 7 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149785 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149786 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149787 - || || 10 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 149788 - || || 12 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149789 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149790 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149791 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149792 - || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149793 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 149794 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149795 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149796 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149797 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 149798 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149799 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 149800 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

9